Historia de Granada puede hacer referencia a:

 Historia de Granada (país), historia de Granada (país), isla del Caribe y estado independiente dentro de la Commonwealth.
 Granada#Historia, historia de la ciudad de Granada (España).
 Reino de Granada, varios artículos relativos a la historia del reino andalusí de la Edad Media, incorporado como reino cristiano a la Monarquía Hispánica en 1492.
 Configuración histórica de la provincia de Granada, historia de la formación de la provincia de Granada.